Mbosi (auch Embosi, Mbochi, Mboshe und Mboshi) ist eine Bantusprache und wird von den circa 108.000 Mboschi in der Republik Kongo gesprochen. 

Sie ist im Departement Cuvette südlich von Owando und im Norden des Departements Plateaux verbreitet.

Mbosi wird in der lateinischen Schrift geschrieben. Die meisten Sprecher sprechen auch Lingála, Französisch oder Teke-Tege.

Klassifikation 
Mbosi bildet mit den Sprachen Akwa, Koyo, Likuba, Likwala und Mboko die Mbosi-Gruppe. Nach der Einteilung von Malcolm Guthrie gehört Mbosi zur Guthrie-Zone C30.

Beispiel 
Ave Maria:

Weblinks 
 Ethnologue-Eintrag zu Mbosi
 Sprachkarte

Einzelsprache
Mbosi-Sprachen